Breitenwies ist der Name folgender Orte:

  Breitenwies (Alpirsbach), Ortsteil der Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
  Breitenwies (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
Siehe auch:
 Breitwies
 Breitwiesen
 Breitwieser